Список ссавців Ґренландії містить перелік із 32 видів ссавців, зареєстрованих на території Ґренландії (Північна Атлантика). Список не містить бродячих і свійських тварин.

Середовище проживання 
Хоча більша частина площі Ґренландії покрита льодовою шапкою, ґренландський ландшафт і води підтримують різноманітні види рослин і тварин. Найбільший у світі національний парк розташований саме у Ґренландії

Природоохоронні статуси 
Серед зазначених у таблиці видів, 3 перебувають під загрозою зникнення, 3 є уразливими, 2 перебувають у близькому до загрозливого стану.

Для того, аби позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовують такі мітки:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Гренландія
Ссавці Гренландії
Списки:Гренландія